Сегизбаев — казахская фамилия. Известные носители:
 Сегизбаев, Султан Сегизбаевич (1899—1939) — советский партийный и государственный деятель.
 Сегизбаев, Тимур Санжарович (1941—2017) — советский футболист и тренер.